Кривенков — русская фамилия. Известные носители:
 Кривенков, Леонтий Александрович (1925—1968) — лётчик Липецкого авиагарнизона, военный штурман, подполковник.
 Кривенков, Юрий Петрович (род. 1923) — советский и российский математик.